Arthur Ramette (1897-1988), homme politique français ;
 Philippe Ramette (né en 1961), artiste plasticien français ;
 Yves Ramette (1921-2012), compositeur et organiste français.